Le nom Heathen peut signifier :

Musique

Albums 

 Heathen, un album de David Bowie publié en 2002 ;

Groupes 

 Heathen, un groupe de thrash metal américain fondé en 1984;